Мужская сборная ветеранов Австралии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Австралию на международных соревнованиях по кёрлингу среди ветеранов. Управляющей организацией выступает Австралийская Федерация Кёрлинга ().

Статистика выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard" style="text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="70"|Год
!rowspan="2" width="20"| Место
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!colspan="6"|Состав (скипы выделены шрифтом)
|-
!четвёртый !! третий !! второй !! первый !! запасной !! тренер
|-
| 2002 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||13 || 6 || 0 || 6 ||align="left"|Lloyd Roberts ||align="left"|Нил Гэлбрейт ||align="left"|Jim Oastler ||align="left"|Richard Leggat ||align="left"| ||align="left"|
|-
| 2004 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||19 || 9 || 2 || 7 ||align="left"|Lloyd Roberts ||align="left"|Том Кидд ||align="left"|Jim Oastler ||align="left"|Нил Гэлбрейт ||align="left"| ||align="left"|
|-
| 2006—08 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||7 || 5 || 2 || 3 ||align="left"|Ted Bassett ||align="left"|Dave Thomas ||align="left"|Ali Cameron ||align="left"|Nick Sheard ||align="left"| ||align="left"|
|-
|  || || 8 || 5 || 3 ||align="left"|Хью Милликин ||align="left"|Ted Bassett ||align="left"|Том Кидд ||align="left"|Rob Gagnon ||align="left"|Dave Thomas ||align="left"|Anita Cochrane
|-
|  || || 9 || 7 || 2 ||align="left"|Хью Милликин ||align="left"|Джон Терио ||align="left"|Джим Аллан ||align="left"|Dave Thomas ||align="left"|Том Кидд ||align="left"|
|-
|  ||7 || 8 || 6 || 2 ||align="left"|Хью Милликин ||align="left"|Джон Терио ||align="left"|Стивен Хьюитт ||align="left"|Rob Gagnon ||align="left"|Wyatt Buck ||align="left"|
|-
|  ||6 || 9 || 6 || 3 ||align="left"|Хью Милликин ||align="left"|Джим Аллан ||align="left"|Стивен Хьюитт ||align="left"|Dan Hogan ||align="left"|Wyatt Buck ||align="left"|
|-
|  || || 11 || 9 || 2 ||align="left"|Хью Милликин ||align="left"|Wyatt Buck ||align="left"|Джим Аллан ||align="left"|Rob Gagnon ||align="left"|John Anderson ||align="left"|Sandra Thompson
|-
|  ||9 || 8 || 5 || 3 ||align="left"|Хью Милликин ||align="left"|Wyatt Buck ||align="left"|Tim McMahon ||align="left"|Rob Gagnon ||align="left"|John Anderson ||align="left"|
|-
|  ||15 || 7 || 3 || 4 ||align="left"|Джеральд Чик ||align="left"|Tim McMahon ||align="left"|Дэвид Имла ||align="left"|Rob Gagnon ||align="left"|Wyatt Buck ||align="left"|Wyatt Buck
|-
|  ||5 || 8 || 6 || 2 ||align="left"|Хью Милликин ||align="left"|Джон Терио ||align="left"|Джим Аллан ||align="left"|Стивен Джонс ||align="left"|John Anderson ||align="left"|Sandra Thompson
|-
|  ||5 || 7 || 6 || 1 ||align="left"|Хью Милликин ||align="left"|Geoff Davis ||align="left"|Стивен Джонс ||align="left"|Tim McMahon ||align="left"|John Anderson ||align="left"|Beryl Brown
|-
|  ||5 || 8 || 6 || 2 ||align="left"|Хью Милликин ||align="left"|Geoff Davis ||align="left"|Tim McMahon ||align="left"|Дэвид Имла ||align="left"|John Anderson ||align="left"|Judy McMahon
|-
| 2020—21 ||colspan="11"|чемпионат не проводился из-за пандемии COVID-19
|-
|  ||14 || 6 || 2 || 4 ||align="left"|'Хью Милликин ||align="left"|Стив Джонс ||align="left"|James Boyd ||align="left"|Hamish Lorrain-Smith ||align="left"|Geoff Davis ||align="left"|John Anderson
|}(данные с сайта результатов и статистики ВФК:)''

Примечания

Ссылки 
 Австралия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Австралийской Федерации Кёрлинга

См. также 
 Мужская сборная Австралии по кёрлингу
 Женская сборная Австралии по кёрлингу
 Смешанная сборная Австралии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Австралии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Австралии по кёрлингу

Австралия
Кёрлинг в Австралии
Кёрлинг